

Пайні Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія
 Пайні — переписна місцевість в окрузі Гарленд, штат Арканзас
 Пайні — переписна місцевість, штат Оклахома